Quellsprache steht für:

 Ausgangssprache einer Übertragung in eine andere Sprache, siehe Übersetzung (Linguistik)
 Programmiersprache eines Quelltextes, siehe Compiler
 Herkunftssprache eines Fremd-, Erb- oder Lehnworts

Siehe auch:
 Quelltext (Programmierung)